Cingoli – comune italiano
 Claudio Cingoli – regista, produttore televisivo e conduttore televisivo italiano
 Giorgio Cingoli – giornalista italiano

Pagine correlate 
 Cingolo